Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen aller 128 Spieler der Snooker Main Tour der Saison 2014/15 chronologisch zu Saisonbeginn und nach den weiteren Turnieren, nach denen eine Weltrangliste veröffentlicht wurde.

Anmerkung: Nach den Yixing Open (AT1) wurde von der World Professional Billiards and Snooker Association aus unbekannten Gründen keine Weltrangliste veröffentlicht und daher gibt es für dieses Turnier keine Spalte.

Einzelnachweise 

2014
!
!